RS kan blandt andet henvise til:

 Steder
 Republikken Serbien – europæisk land (ISO 3166-1-kode: RS)
 Republikken Slovenien – europæisk land
 Republika Srpska – den ene af de to delstater i Bosnien-Hercegovina
 Rio Grande do Sul – delstat i Brasilien  (ISO 3166-2-kode: BR-RS)

 Andet
 RuneScape – en computerspil
 RS-virus – respiratorisk syncytialvirus, sygdomsfremkaldende virus, 
 .rs – internetdomæne for Serbien